А́кра:

 Акра — мыс в Греции.
 АКРА — российское рейтинговое агентство.

Города и крепости 
 Акра — древнегреческий портовый город, полностью ушедший под воду в IV веке до н. э.
 Акра — селевкидская крепость и квартал в Иерусалиме.
 Акра — одно из названий древнего города Акко.
 Акра — крепость в Сирии.
 Акра — город и одноимённый округ в мухафазе Найнава в Ираке.

См. также 
 Аккра